Kira Kiriłłowna Romanowa (ur. 9 maja 1909 w Paryżu; zm. 8 września 1967 w Saint-Briac-sur-Mer), wielka księżna Rosji.

Kira Kiriłłowna Romanowa była córką wielkiego księcia Cyryla, głowy rodu Romanow, i jego drugiej żony, Wiktorii Melity, księżniczki brytyjskiej. Jej praprababką była królowa Wiktoria, a pradziadkiem car Aleksander II. Kira była niezwykle piękną kobietą, obdarzoną bardziej niemieckim niż rosyjskim temperamentem. Miała talent do rysunków. Bardzo cierpiała gdy jej matkę wygnano z Rosji i później gdy zmarła.

4 maja 1938 roku wyszła za mąż za Ludwika Ferdynanda, księcia Prus. Uroczystość ślubna odbyła się wedle dwóch obrządków: protestanckiego i prawosławnego, najpierw w Poczdamie, później w Doorn. Jej małżonek był wnukiem niemieckiego cesarza Wilhelma II. Po uroczystości ślubnej młoda para udała się w podróż poślubną dookoła świata. Ludwik i Kira mieli siedmioro dzieci:
 księcia Fryderyka Wilhelma (ur. 10 lutego 1939), który zrzekł się pretensji do tronu
 ∞ Waltraud Freytag (rozwód)
 ∞ Ehrengard von Reden (rozwód)
 ∞ Sibylle Kretschmer
 księcia Michała (ur. 22 marca 1940, zm. 3 kwietnia 2014), który zrzekł się pretensji do tronu
 ∞ Jutta Jorn (rozwód)
 ∞ Brigitte von Dallwitz-Wegner (ur. 1939)
 księżniczkę Marię-Cecylię Kirę Wiktorię Luizę (ur. 28 maja 1942)
 ∞ Fryderyk August, książę Oldenburga (rozwód)
 księżniczkę Kirę Augustę Wiktorię Fryderykę (ur. 27 czerwca 1943; zm. 10 stycznia 2004)
 ∞ Thomas Frank Liepsner (rozwód)
 księcia Ludwika Ferdynanda Oskara Krystiana (ur. 25 sierpnia 1944; zm. 11 lipca 1977)
 ∞ Donata Emma, hrabianka von Castell-Rüdenhausen (ur. 1950)
 księcia Chrystiana Zygmunta (ur. 14 marca 1946)
 ∞ Nina Helene Lydia Alexandra zu Reventlow
 księżniczkę Ksenię (ur. 9 grudnia 1949; zm. 18 stycznia 1992)
 ∞ Per-Edvard Lithander (rozwód)

Kira Kiriłłowna Romanowa wspierała swojego męża w walce z narodowym socjalizmem i ukrywała się wraz z dziećmi przed gestapo aż do ucieczki z Niemiec, możliwej dzięki fałszywym dokumentom. Wyczerpana latami walki i wyrzeczeń zmarła w wieku 57 lat.

Romanowowie
Rosyjscy arystokraci
Ludzie urodzeni w Paryżu
Urodzeni w 1909
Zmarli w 1967